Een verkeersweg:
N515 (België)
N515 (Frankrijk)
N515 (Nederland), zie Provinciale weg 515